Якуба Савадого (фр. Yacouba Sawadogo) — фермер із Західної Африки, з Буркіна-Фасо який успішно використовує методи традиційного фермерства.
 Аміната Савадого (нар.. 9 січня 1993, Рига, Латвія) — латвійська співачка.